

Langue 
 Kove, une des langues ngero-vitiaz.

Patronyme 

 Martin Kove (1947-), acteur et producteur américain ;
 Torill Kove (1958-), réalisatrice canadienne de films d’animation.